Год спокойного солнца — многозначный термин, может относиться к:

 Международный год спокойного Солнца — серия астрономических наблюдений, проведённых по всему миру в 1964-65 годах.
 Год спокойного солнца — фильм Кшиштофа Занусси 1984 года.